Paris — дебютный студийный альбом американской модели, актрисы и певицы Пэрис Хилтон, выпущенный на её собственном музыкальном лейбле Heiress Records при поддержке Warner Bros. Records. Альбом вышел в США 22 августа 2006 года, однако 13 августа произошла утечка альбома в сеть.

Список композиций

Реакция критики 
Рецензии музыкальных обозревателей были различны. Allmusic так охарактеризовала альбом: «Более весёлое, чем всё, выпущенное Бритни Спирс или Джессикой Симпсон, и, к тому же, гораздо свежее».

Чарты 
По состоянию на март 2011 года, альбом был продан 197 000 копий в США.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Heiress Records
 Страница Пэрис Хилтон на MySpace

Поп-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke